A 2017-es Formula–3 Európa-bajnokság volt a sorozat hatodik szezonja, mióta megalakult a Formula–3 Euroseries utódjaként. A szezon április 16-án kezdődött meg a Silverstone Circuit versenypályán és a Hockenheimring aszfaltcsíkján fejeződött be október 15-én. A címvédő, Lance Stroll az Formula–1-ben folytatta karrierjét. A bajnoki címet Lando Norris szerezte meg Joel Erikssonal szemben.

Csapatok és versenyzők

Átigazolások

Csapatváltások 
 Ralf Aron; Prema Powerteam pilóta → Hitech GP pilóta
 David Beckmann; kfzteile24 Mücke Motorsport pilóta → Van Amersfoort Racing pilóta → Motopark pilóta (a szezon 3. versenyhétvégéjét követően)
 Callum Ilott; Van Amersfoort Racing pilóta → Prema Powerteam pilóta
 Csou Kuan-jü; Motopark pilóta → Prema Powerteam pilóta
 Jake Hughes; Carlin pilóta → Hitech GP pilóta

Visszatérő pilóták 
 Jake Dennis; GP3, Arden International pilóta → Carlin pilóta

Újonc pilóták 
 Jehan Daruvala;  Formula Renault, Josef Kaufmann Racing pilóta → Carlin pilóta
 Habsburg Ferdinánd;  Formula Renault, Fortec Motorsports pilóta → Carlin pilóta
 Makino Tadaszuke; Japán Formula–3, Toda Racing pilóta → Hitech GP pilóta
 Joey Mawson; ADAC Formula–4, Van Amersfoort Racing pilóta → Van Amersfoort Racing pilóta
 Mick Schumacher; ADAC Formula–4, Prema Powerteam pilóta → Prema Powerteam pilóta

Távozó pilóták 
 Jake Dennis; Carlin pilóta → Blancpain GT, Team WRT pilóta (a szezon 3. versenyhétvégéjét követően)
 Lance Stroll; Prema Powerteam pilóta → Formula–1, Williams pilóta
 Sérgio Sette Câmara; Motopark pilóta → Formula–2, MP Motorsport pilóta
 Niko Kari; Motopark pilóta → GP3, Arden International pilóta
 Anthoine Hubert; Van Amersfoort Racing pilóta → GP3, ART Grand Prix pilóta
 George Russell; Hitech GP pilóta → GP3, ART Grand Prix pilóta

Versenynaptár és eredmények

Egyéni bajnoki pontverseny

Pontozás

A bajnokság állása

Újoncok (Rookies) bajnoksága

Csapat bajnoki pontverseny

Jegyzetek

További információk
A bajnokság hivatalos weboldala (archív, 2017)

Formula–3